Lent è il nome di alcuni comuni francesi:

Lent  – Ain
Lent  – Giura